Kościół św. Łucji „del Gonfalone”
 Kościół św. Łucji przy Piazza d'Armi